Valonga ima više značenja:
 Valonga (Padova)
 Valonga (Trento)
 Valonga (Trevizo)